Garderobier oder Garderobiere bezeichnet im Theater eine Person mit folgenden Aufgaben:

 Aufbewahrung von Überkleidern der Besucher, siehe Garderobe (Raum)#Öffentliche Garderoben
 Unterstützung der Künstler, etwa beim Anlegen der Kostüme, siehe Theater#Garderobier